Qual steht für:
 Schmerz
 Qual (Roman) von Stephen King aus dem Jahr 2007

Qual ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Qual (* 1947), deutscher Landtagsabgeordneter (FDP)
 Theodor Qual (1818–1892), deutscher Jurist und Politiker (DFP)

Siehe auch:
 Quaal
 Qualen